Miria steht für:

 Miria (Mali), Gemeinde in der Region Sikasso
 eine Stadt in Niger, siehe Mirriah

Siehe auch:
 Miriah